Igreja de Santa Clara steht für:
 zahlreiche Kirchen der Hl. Ordensgründerin, siehe Klara-von-Assisi-Kirche
 Kirchen anderer Heiliger, siehe Klarakirche
sowie:
 Igreja Paroquial de Louredo, Santa Clara de Louredo, Beja (Lorettokirche)